Pritsche bezeichnet:

 einfache Bauform eines Bettes (z. B. im Gefängnis oder ein Feldbett beim Militär), siehe Bett
 die Ladefläche eines selbstfahrenden oder gezogenen Wagens, siehe Pritschenwagen
 ein scherzhaftes Züchtigungsinstrument bzw. den Schlagstock des Kasperles, siehe Pritsche (Symbol)
 auch Schlagrute, ein Lärminstrument, siehe Klapper

Pritsche ist der Familienname von
 Willy Pritsche (1911–1997), deutscher Fotograf